Igreja Ortodoxa Estoniana pode referir-se:
 Igreja Ortodoxa Apostólica Estoniana, subordinada ao Patriarca Ecumênico de Constantinopla.
 Igreja Ortodoxa Estoniana do Patriarcado de Moscou, subordinada ao Patriarca de Moscou.

Desambiguação